

Sigle 
 Field emission display
 Federal Reserve System, banca centrale degli Stati Uniti d'America.

Codici 
 FED – codice vettore ICAO di Líneas Aéreas Federales

Economia 
 FED – abbreviazione di Federal Reserve, banca centrale degli Stati Uniti
 FED  – (ФЭД) azienda fotografica Russa

Mineralogia 
 Fed – abbreviazione di ferro-edenite

Sport 
 Fed Cup  – competizione tennistica per squadre nazionali femminili

Note